La sigla BID puede referirse a:
 BID Banco Interamericano de Desarrollo
 BID Banco Islámico de Desarrollo
BiD revista académica.
  Business Improvement District («B.I.D.»), véase Distrito de mejora de negocio.